Palicus är ett släkte av kräftdjur. Palicus ingår i familjen Palicidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Palicus